

Cinéma 
 Blue Bayou, court métrage d'animation sorti en 1946.
 Blue Bayou, film réalisé par Justin Chon et sorti en 2021.

Musique 
 Blue Bayou, une chanson de Roy Orbison.
 À Blue Bayou, adaptation en français de la chanson de Roy Orbison par Mireille Mathieu.